

Gebied 

Het microklimaat dat heerst aan de Costa Blanca wordt veroorzaakt door een bergketen dat tussen Denia en Murcia is gelegen. De toppen liggen maximaal op een hoogte van 1000-1500 meter. Het achterland tussen deze bergen en de kust bevindt zich daardoor in een soort kom en de bergketen werkt als een buffer voor weersinvloeden vanuit binnenland en zee. Het gebied heeft twee van Europa's grootste zoutmeren die hun bijdrage leveren aan een gezonde luchtkwaliteit. Dit wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ondersteund door deze regio als gezondste van Europa uit te roepen.

Temperatuur 
Het klimaat typeert zich door milde zomers en zachte winters. De neerslag valt geleidelijk gespreid door het jaar heen. Het aantal dagen zon ligt gemiddeld op 300 dagen per jaar. Het gehele jaar ervaart men aan de Costa Blanca een soort lente weersomstandigheden met temperaturen tussen de 18 en 28 graden Celsius. De gemiddelde jaartemperatuur is in 2022 vast gesteld op 18,7 graden Celsius. In de maanden juni, juli en augustus is gemiddeld 27 graden Celsius en over de maanden december, januari en februari gemiddeld 10 graden Celsius gemeten. Mede omdat de watertemperatuur van de Middellandse zee niet onder dan 13 graden Celsius zal reiken heeft dit een gunstige invloed om het milde microklimaat.